Gyula steht für:

 Gyula, die Stadt im Komitat Békés, in Ungarn
 Kreis Gyula, den gleichnamigen Kreis in Ungarn
 Kleingebiet Gyula, die ehemalige Verwaltungseinheit in Ungarn
 Gyula (Vorname), männlicher Vorname
 Gyula (Titel), Titel ungarischer Würdenträger